niem. Ostbahn, pol. Kolej Wschodnia
 Pruska Kolej Wschodnia
 Generalna Dyrekcja Kolei Wschodniej koleje w Generalnym Gubernatorstwie